DOC может означать:
 .doc — формат файлов.
 D.O.C. — Denominazione di origine controllata — знак качества итальянских продуктов питания, особенно вин и сыров.
 D.O.C. — Department of Corrections — управление исправительных учреждений.
 The D.O.C. — наиболее известный псевдоним американского хип-хоп исполнителя Трейси Линна Керри (англ. Tracy Lynn Curry).

DOC - Легендарная команда THPS